

Давньогрецька міфологія 
 Мера () — донька Прета, подруга Артеміди; від Зевса народила Локра, за що Артеміда вбила її;
 Мера — донька Атланта, дружина Тагеата, сина Лікаона;
 Мера — одна з нереїд;
 Мера — собака Ерігони (див. Ікарій).

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів